Aleksej Fëdorov – politico e partigiano sovietico
 Aleksej Fëdorov – triplista russo
 Aleksej Fëdorov – calciatore russo
 Aleksej Fëdorov – scacchista bielorusso